Rapp se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Wilhelm Ludwig Rapp
 Arthur Roman Rapp